Егорлы́к — топоним в России:

 Егорлык — бывший хутор в Целинском районе Ростовской области, в 2003 г. включен в состав станицы Сладкая Балка.

 Егорлык — хутор в Труновском районе Ставропольского края.
 Егорлык — река в Калмыкии, Ставропольском крае и Ростовской области.

См. также 
 Егорлыкская
 Егорлыкский район
 Новоегорлыкский
Новый Егорлык
 Средний Егорлык